Mitropacupen 1936 var den tionde säsongen av Mitropacupen.

Preliminär omgång

Första omgången

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Källor
Rsssf.com

Fotbollssäsongen 1936